Чемпионат России по баскетболу 2003/2004 является 13 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала одиннадцать участников играют в два круга (с 11 октября 2003 г. по 10 марта 2004 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (20 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, полуфинала, матчей за 5—8-е места проводятся до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми в сетке плей-офф, 2-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми.

Финал и игры за 3-е место и игры за 5-е и 7-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и 5-я игры проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я и 3-я игры проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Участники

Регулярный чемпионат

Таблица чемпионата

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги А.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Надежда — Вологда-Чеваката — 2—0 (80:69, 97:65)
 Технологический университет — Динамо (М) — 2—1 (72:62, 66:70, 80:59)
 Матч за 7-е место
 Вологда-Чеваката — Динамо (М) — 3—1 (89:63, 79:69, 63:98, 86:70)
 Матч за 5-е место
 Технологический университет — Надежда — 3—1 (91:83, 88:51, 65:76, 76:65)

Финал 
УГМК — ВБМ-СГАУ — 0—3

Итоговое положение 

 4. Динамо-Энергия
 5. Технологический университет
 6. Надежда
 7. Вологда-Чеваката
 8. Динамо (М)
 9.  Славянка 
 10. Спартак
 11. Динамо (К)

Золотая корзина — 2004 
По итогам календарного 2004 года обладателями «Золотой корзины» в различных номинациях провозглашены:

 Лучшая российская баскетболистка — Илона Корстин («ВБМ-СГАУ»);
 Лучшая молодая баскетболистка России — Марина Карпунина («Спартак» МО);
 Лучший российский тренер, работающий с женскими командами — Вадим Капранов (сборная России).

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2003/2004
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» с 01.10.03 по 01.05.04

2003 год в баскетболе
2004 год в баскетболе